Eumelos z Koryntu – starożytny poeta grecki
 Eumelos – postać z mitologii greckiej, syn Admeta i Alkestis